

Codici 
 suu – vecchio codice ISO 639-3 della lingua sungkai, ritirato per unione con lingua lampung api (ISO 639-3 ljp)

Altro 
Suu – personaggio del manga Monster Musume, di razza slime